CASPAR – progetto europeo di conservazione, accesso e ricerca del sapere culturale, artistico e scientifico
 Caspar – prenome maschile, variante di Gaspare
 Caspar – census-designated place della Contea di Medocino, California (Stati Uniti d'America)
 3956 Caspar – asteroide della fascia principale